Municipio de Blakely puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blakely (condado de Geary, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Geary.
 Municipio de Blakely (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.